De Kazachse voetbalclub Kairat Almaty speelt sinds 2002 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Kairat Almaty

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Kazachstan
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Kairat Almaty
Kairat Almaty